|-
|(3301) Янше (Jansje) || 1978 CT || 6 февраля 1978 || Перт || -
|-
|(3302) Шлиман (Schliemann) || 1977 RS6 || 11 сентября 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3303) Мерта (Merta) || 1967 UN || 30 октября 1967 || Гамбург || Лубош Когоутек
|-
|(3304) Пирс (Pearce) || 1981 EQ21 || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
|(3305) Чэадамс (Ceadams) || 1985 KB || 21 мая 1985 || Озеро Текапо || Алан Гилмор,  Памела Килмартин
|-
|(3306) Байрон (Byron) || 1979 SM11 || 24 сентября 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3307) Атабаска (Athabasca) || 1981 DE1 || 28 февраля 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
|(3308) Феррери (Ferreri) || 1981 EP || 1 марта 1981 || Ла-Силья || Анри Дебеонь, Дж. де Санктис
|-
|(3309) Брорфельде (Brorfelde) || 1982 BH || 28 января 1982 || Брорфельде || K. S. Jensen
|-
|(3310) Пэтси (Patsy) || 1931 TS2 || 9 октября 1931 || Флагстафф || Клайд Томбо
|-
|(3311) Подобед (Podobed) || 1976 QM1 || 26 августа 1976 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3312) Педерсен (Pedersen) || 1984 SN || 24 сентября 1984 || Копенгаген || -
|-
|(3313) Мендель (Mendel) || 1980 DG || 19 февраля 1980 || Клеть || А. Мркос
|-
|(3314) Билс (Beals) || 1981 FH || 30 марта 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3315) Чант (Chant) || 1984 CZ || 8 февраля 1984 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3316) Герцберг (Herzberg) || 1984 CN1 || 6 февраля 1984 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3317) Парис (Paris) || 1984 KF || 26 мая 1984 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
|(3318) Бликсен (Blixen) || 1985 HB || 23 апреля 1985 || Брорфельде || Карл Аугюстесен, Поуль Йенсен
|-
|(3319) Киби (Kibi) || 1977 EJ5 || 12 марта 1977 || Кисо || Х. Косай, К. Фурукава
|-
|(3320) Намба (Namba) || 1982 VZ4 || 14 ноября 1982 || Кисо || Х. Косай, К. Фурукава
|-
|(3321) Даша (Dasha) || 1975 TZ2 || 3 октября 1975 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(3322) Лидия (Lidiya) || 1975 XY1 || 1 декабря 1975 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
|(3323) Тургенев (Turgenev) || 1979 SY9 || 22 сентября 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3324) Авсюк (Avsyuk) || 1983 CW1 || 4 февраля 1983 || Клеть || А. Мркос
|-
|(3325) TARDIS || 1984 JZ || 3 мая 1984 || Андерсон-Меса || Брайан А. Скифф
|-
|(3326) Агафоников (Agafonikov) || 1985 FL || 20 марта 1985 || Клеть || А. Мркос
|-
|(3327) Кампинс (Campins) || 1985 PW || 14 августа 1985 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3328) Интерпосита (Interposita) || 1985 QD1 || 21 августа 1985 || Циммервальд || T. Schildknecht
|-
|(3329) Голей (Golay) || 1985 RT1 || 12 сентября 1985 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
|(3330) Гантриш (Gantrisch) || 1985 RU1 || 12 сентября 1985 || Циммервальд || T. Schildknecht
|-
|(3331) Квистаберг (Kvistaberg) || 1979 QS || 22 августа 1979 || Ла-Силья || К.-И. Лагерквист
|-
|(3332) Ракша (Raksha) || 1978 NT1 || 4 июля 1978 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(3333) Шабер (Schaber) || 1980 TG5 || 9 октября 1980 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
|(3334) Сомов (Somov) || 1981 YR || 20 декабря 1981 || Клеть || А. Мркос
|-
|(3335) Quanzhou || 1966 AA || 1 января 1966 || Нанкин || -
|-
|(3336) Grygar || 1971 UX || 26 октября 1971 || Гамбург || Лубош Когоутек
|-
|(3337) Милош (Miloš) || 1971 UG1 || 26 октября 1971 || Гамбург || Любош Когоутек
|-
|(3338) Рихтер (Richter) || 1973 UX5 || 28 октября 1973 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
|(3339) Трешников (Treshnikov) || 1978 LB || 6 июня 1978 || Клеть || А. Мркос
|-
|(3340) Yinhai || 1979 TK || 12 октября 1979 || Нанкин || -
|-
|(3341) Hartmann || 1980 OD || 17 июля 1980 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3342) Файвспаркс (Fivesparks) || 1982 BD3 || 27 января 1982 || Ок-Ридж || -
|-
|(3343) Недзел (Nedzel) || 1982 HS || 28 апреля 1982 || Сокорро || L. G Taff
|-
|(3344) Модена (Modena) || 1982 JA || 15 мая 1982 || Сан-Витторе || -
|-
|(3345) Тарковский (Tarkovskij) || 1982 YC1 || 23 декабря 1982 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
|(3346) Герла (Gerla) || 1951 SD || 27 сентября 1951 || Уккел || Сильвен Арен
|-
|(3347) Константин (Konstantin) || 1975 VN1 || 2 ноября 1975 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
|(3348) Покрышкин (Pokryshkin) || 1978 EA3 || 6 марта 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3349) Manas || 1979 FH2 || 23 марта 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3350) Скоби (Scobee) || 1980 PJ || 8 августа 1980 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3351) Смит (Smith) || 1980 RN1 || 7 сентября 1980 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3352) Маколифф (McAuliffe) || 1981 CW || 6 февраля 1981 || Андерсон-Меса || Н. Томас
|-
|(3353) Джарвис (Jarvis) || 1981 YC || 20 декабря 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3354) Макнейр (McNair) || 1984 CW || 8 февраля 1984 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3355) Онидзука (Onizuka) || 1984 CC1 || 8 февраля 1984 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3356) Резник (Resnik) || 1984 EU || 6 марта 1984 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3357) Толстиков (Tolstikov) || 1984 FT || 21 марта 1984 || Клеть || А. Мркос
|-
|(3358) Аникушин (Anikushin) || 1978 RX || 1 сентября 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3359) Пуркари (Purcari) || 1978 RA6 || 13 сентября 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3360) Сиринга (Syrinx) || 1981 VA || 4 ноября 1981 || Паломар || Элеанор Хелин, Скотт Данбэр
|-
|(3361) Орфей (Orpheus) || 1982 HR || 24 апреля 1982 || Cerro El Roble || К. Торрес
|-
|(3362) Хуфу (Khufu) || 1984 QA || 30 августа 1984 || Паломар || Скотт Данбэр, Мария Баруччи
|-
|(3363) Боуэн (Bowen) || 1960 EE || 6 марта 1960 || Бруклин || IAP
|-
|(3364) Зденька (Zdenka) || 1984 GF || 5 апреля 1984 || Клеть || А. Мркос
|-
|(3365) Рекогне (Recogne) || 1985 CG2 || 13 февраля 1985 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
|(3366) Gödel || 1985 SD1 || 22 сентября 1985 || Циммервальд || T. Schildknecht
|-
|(3367) Алекс (Alex) || 1983 CA3 || 15 февраля 1983 || Андерсон-Меса || Н. Томас
|-
|(3368) Duncombe || 1985 QT || 22 августа 1985 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3369) Freuchen || 1985 UZ || 18 октября 1985 || Копенгаген || -
|-
|(3370) Косай (Kohsai) || 1934 CU || 4 февраля 1934 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(3371) Giacconi || 1955 RZ || 14 сентября 1955 || Бруклин || IAP
|-
|(3372) Bratijchuk || 1976 SP4 || 24 сентября 1976 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3373) Коктебелия (Koktebelia) || 1978 QQ2 || 31 августа 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3374) Намюр (Namur) || 1980 KO || 22 мая 1980 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
|(3375) Amy || 1981 JY1 || 5 мая 1981 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
|(3376) Armandhammer || 1982 UJ8 || 21 октября 1982 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
|(3377) Лодевейк (Lodewijk) || 4122 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс
|-
|(3378) Сьюзанвиктория (Susanvictoria) || A922 WB || 25 ноября 1922 || Уильямс-Бэй || Жорж ван Бисбрук
|-
|(3379) Оиси (Oishi) || 1931 TJ1 || 6 октября 1931 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(3380) Awaji || 1940 EF || 15 марта 1940 || Будапешт || Д. Кулин
|-
|(3381) Mikkola || 1941 UG || 15 октября 1941 || Турку || Лийси Отерма
|-
|(3382) Cassidy || 1948 RD || 7 сентября 1948 || Флагстафф || Генри Джиклас
|-
|(3383) Кояма (Koyama) || 1951 AB || 9 января 1951 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(3384) Далия (Daliya) || 1974 SB1 || 19 сентября 1974 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(3385) Броннина (Bronnina) || 1979 SK11 || 24 сентября 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3386) Клементинум (Klementinum) || 1980 FA || 16 марта 1980 || Клеть || Л. Брожек
|-
|(3387) Greenberg || 1981 WE || 20 ноября 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3388) Tsanghinchi || 1981 YR1 || 21 декабря 1981 || Нанкин || -
|-
|(3389) Sinzot || 1984 DU || 25 февраля 1984 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
|(3390) Деманет (Demanet) || 1984 ES1 || 2 марта 1984 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
|(3391) Синон (Sinon) || 1977 DD3 || 18 февраля 1977 || Кисо || Х. Косай, К. Фурукава
|-
|(3392) Сэтоути (Setouchi) || 1979 YB || 17 декабря 1979 || Кисо || Х. Косай, G. Sasaki
|-
|(3393) Штур (Štúr) || 1984 WY1 || 28 ноября 1984 || Матра || Милан Антал
|-
|(3394) Банно (Banno) || 1986 DB || 16 февраля 1986 || Karasuyama || С. Инода
|-
|(3395) Йитка (Jitka) || 1985 UN || 20 октября 1985 || Клеть || А. Мркос
|-
|(3396) Муаззез (Muazzez) || A915 TE || 15 октября 1915 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(3397) Лейла (Leyla) || 1964 XA || 8 декабря 1964 || Флагстафф || R. Burnham, Н. Томас
|-
|(3398) Штетмайер (Stättmayer) || 1978 PC || 10 августа 1978 || Ла-Силья || Г.-Э. Шустер
|-
|(3399) Кобзон (Kobzon) || 1979 SZ9 || 22 сентября 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3400) Аотеароа (Aotearoa) || 1981 GX || 2 апреля 1981 || Озеро Текапо || Алан Гилмор,  Памела Килмартин
|}